«Петроглифы Караэспе»

Исторические события 
Ущелье Караэспе причисляется к числу наиболее доступных долин в западной части гор Шолак. Горная долина протяженностью около 6 км в нижней части имеет вид каньона, в средней — расширяется — этот рельеф был удобен для обитания скотоводов и наиболее насыщен памятниками древней культуры. В этом месте обнаружены небольшие скопления разновременных петроглифов, стоянки и могильники, датирующиеся от эпохи бронзы до средневековья. Одним из первых ученых, осмотревших и изучивших ущелье с петроглифами, является Ч. Ч. Валиханов, в документах которого сохранились зарисовки отдельных композиций с изображениями оленей в сакском зверином стиле. В 1980-е гг. исследование петроглифов Караэспе и раскопки могильников в ущелье проводились археологами под руководством А. Н. Марьяшева.

Описание памятника 
В средней части долины, ниже крестьянского хозяйства, на левом пологом склоне ущелья имеются курганные могильники. На противоположном скалистом склоне заметны стоянки раннего железного века и средневековья. Выше по склону выделяется обособленная конусовидная сопка, на скалистой вершине которой имеется скопление петроглифов. Наиболее выразительны композиции эпохи бронзы с изображениями людей и животных, а также сцена с оленями в декоративном стиле, относящаяся к сакскому времени. На отдельном камне, лежащем на склоне сопки, выбито контурное изображение свернувшейся пантеры в сакском зверином стиле. Имеются изображения всадников тюркского времени. Общее количество петроглифов не превышает 100 изображений. Отдельные петроглифы имеются также на гребне соседней более высокой сопки.

Местонахождение объекта 
Алматинская область, Кербулакский р-н, в 9 км к востоку от с. Кербулак, в западной части гор Шолак.

Сохранность памятника

Литература 
1.	Марьяшев А. Н., Горячев А. А. Наскальные изображения Семиречья. Алматы. 2002.
2.	Валиханов Ч. Ч. /Сочинения. Т. 3. 1985. С. 339.

Петроглифы Казахстана
Археологические памятники Алматинской области
Кербулакский район